

Localidades

Longtown (Oklahoma)
Longtown (Missouri)

Desambiguações de topônimos